Аполлодор ()— давньогрецьке ім'я, букв. «Дар Аполлона»

 Аполлодор Амфіполійскій — македонський полководець
 Аполлодор Афінський — давньогрецький граматик
 Аполлодор Ахарнський — син фінансиста 4 ст. до н. е.. Пасіона, згадується в багатьох промовах Демосфена
 Аполлодор Каристський — давньогрецький поет-комедіограф
 Аполлодор Дамаський — архітектор епохи розквіту Римської імперії, страчений Адріаном.
 Аполлодор Пергамський — ритор 1 ст. до н. е..
 Аполлодор Селевкійський — філософ-стоїк 2 ст. до н. е..
 Аполлодор Сицилійський — співмешканець Клеопатри
 Аполлодор Фалеронський — послідовник Сократа, оповідач діалогу, описаного в творі Платона «Бенкет»
 Аполлодор Епікурейський — автор «Життя Епікура», відомого в стародавній Греції, але нині втраченого літературного твору
 Аполлодор (бігун)
 Псевдо-Аполлодор, автор «міфологічної бібліотеки»
 Аполлодор (маляр)
 Аполлодор з Артеміти — автор «Парфіки»